Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis Queensland Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale 6–1, 2–6, 6–3 Florencia Labat.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Queensland Open 1994